Andrzej Kijowski (krytyk) (1928-1985) – krytyk literacki
 Andrzej Kijowski (prawnik) (1945-2005) – sędzia
 Andrzej Tadeusz Kijowski (ur. 1954) – pisarz, publicysta
 Dariusz Kijowski (ur. 1955) – prawnik
Jakub Kijowski (ur. 1979) – operator filmowy
 Janusz Kijowski (ur. 1948) – reżyser 
 Jerzy Kijowski (ur. 1943) – fizyk
 Józef Kijowski (1923-1983) – polityk
 Mateusz Kijowski (ur. 1968) – działacz społeczny, publicysta

Polskie nazwiska